Slovenj Gradec (gemeente)
 Slovenj Gradec (plaats)